Plaats in Indonesië
 Lembah (Babadan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Lembah (Dolopo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java